

Sigle 
 4Kids Entertainment  – Azienda televisiva di produzione americana (simbolo NYSE: KDE)

Informatica 
 KDE
 KDE 4
 KDELibs  – modulo di KDE che raccoglie le librerie e fondamentali usate da ogni programma KDE assieme alle librerie Qt
 Lista di programmi KDE